La vidéo regroupe l'ensemble des techniques et technologies permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et non de type photochimique. En sont dérivés :
 Une vidéo est le résultat de l'emploi des techniques de production vidéo. Il s'agit d'un média vidéophonique enregistré et pouvant être joué .
 Une caméra vidéo est une caméra utilisée pour l'acquisition de films.
 L'affichage vidéo, par le moyen des techniques d'affichage.
 Le stockage vidéo
 Les graphiques vidéo, pour l'illustration d'un mouvement cinématique.
 Une vidéo-maison pour l'enregistrement à domicile.
 La vidéoconférence ou visioconférence, qui combine la visiophonie et la conférence multipoints.
 L'élément HTML5 <video>.

Autres 
 Video, un album de Pakito.

Notes et références